

Patronyme 

 Robert Rollis (1921-2007), acteur français.

Divers 
 RSC Rollis Zwickau, une association allemande pratiquant le basket-ball en fauteuil roulant et localisée à Zwickau.